La Tortue (Saint Barthélemy), een eiland van Saint Barthélemy
 Île de la Tortue, een stad en eiland van Haïti